Vasan kan syfta på:

 Vasan – en privatteater i Stockholm, se Vasateatern
 Kortvasan – en längdskidåkningstävling
 Tjejvasan – en längdskidåkningstävling från Oxberg till Mora
 Ungdomsvasan – en längdskidåkningstävling
 Halvvasan – ett längdskidlopp
 Skejtvasan – en längdskidåkningstävling
 Stafettvasan – en längdskidåkningstävling